Schloss Rosenhof steht für:

 Schloss Rosenhof (Mintraching), abgegangenes Herrenhaus im Ortsteil Rosenhof der Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern 
 Schloss Rosenhof (Regenstauf) (auch Gut Rosenhof), Schloss im Ortsteil Loch des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schloss Rosenhof (Sandl), Schlossanlage in Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich